Kälberwerder steht für Inseln
 Kälberwerder (Berlin)
 Kälberwerder (Brandenburg)